Niederhagen ist der Name folgender Orte:
 Niederhagen (Wermelskirchen), Stadtteil der Stadt Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen
 Niederhagen, Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Lubień Dolny
 Niederhagen, Ortsteil der Gemeinde Rövershagen im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 KZ Niederhagen
 Niederhagenthal